Der Streik von Flint (Flint sit-down strike) war die erste große Betriebsbesetzung von Arbeitern in den Vereinigten Staaten. Im Winter 1936 auf 1937 besetzten die Arbeiter der General Motors Fabrik ihre Produktionsstätte in Flint im Roast Belt von Michigan. Die Betriebsbesetzung und Verteidigung der Arbeitnehmerrechte gilt als Gründungsereignis Amerikas lange Zeit stärksten und größten Gewerkschaft, der United Automobile Workers (UAW). Die vereinzelten agierenden Kleingewerkschaften schlossen sich nach dem Streik zu einer Vereinigten Arbeitergewerkschaft zusammen und manifestierte die Gewerkschaft in der US-Automobilindustrie.

Zwar war es in kleinerem Maßstab schon zuvor zu Betriebsbesetzungen gekommen, jedoch wurde diese Kampfform zuvor noch nie so erfolgreich genutzt, wie von den organisierten Arbeitern im Winter 1936/37 in Flint.

Geschichte 

Im Winter 1936 mit dem Präsidenten Theodore Roosevelt im Weißen Haus und dem sozialdemokratisch gesinnten Frank Murphy als neugewähltem Gouverneur des Bundesstaats Michigan waren die Voraussetzungen für eine breite Organisierung der Arbeiter in den Werken der wachsenden Automobilindustrie der USA gut. Sich in Flint zu organisieren, war für die Gewerkschaftsbewegung gefährlich und schwierig, da GM die Stadtpolitik kontrollierte und auch ein flächendeckendes Spionagenetz in seinen Werken unterhielt. Der neu in die Stadt gekommene Gewerkschaftsfunktionär der UAW, Wyndham Mortimer, sah den einzigen sicheren Weg, Flint zu organisieren, die bestehenden Strukturen an Vertrauensleuten zu umgehen.
Mortimer, Eric Branoff, Roy Reuther, Henry Kraus und Ralph Dale begannen, sich mit den Autoarbeitern aus Flint in deren Häusern zu treffen und hielten die Namen neuer Mitglieder geheim.

Beginn des Streiks am 30. Dezember 1936 
Während die UAW zunächst ihren Organisationsprozess fortsetzen wollte, bevor es zu einem  Arbeitskampf kommen sollte, zwangen die Ereignisse die Gewerkschaft, ihre Pläne zu beschleunigen. Die Arbeiter im Werk Fisher Body in Cleveland traten am 28. Dezember 1936 in den Streik, weil zwei Gewerkschafts-Kollegen am vom Fließband gefeuert worden waren. Die UAW kündigte sofort an, dass sie den Streik in Cleveland nicht beilegen werde, bis sie eine landesweite Vereinbarung mit GM erreicht habe, die alle ihre Werke abdecke.

Am 30. Dezember um 8:00 Uhr erfuhr die Gewerkschaft, dass GM plante, die Presswerkzeuge aus der Fabrik Fisher 1 abzubauen. Der führende Organisator der UAW, Bob Travis, berief sofort ein Treffen ein, erklärte die Situation und rief zum Bestreiken des Karosseriewerkes in Flint auf.

Damit begann der Streik von Flint. Zunächst beteiligten sich einige wenige organisierte Arbeiter und rieten den Kollegen, an ihrem Arbeitsplatz einfach sitzen zu bleiben. Durch diese Form des „Sit Down Strike“ ließ sich das Einschleusen von Streikbrechern verhindern.

Der Streik weitete sich in den folgenden Tagen aus. Ein zweites Werk in Flint und das Karosseriewerk für Cadillac in Detroit schlossen sich der Arbeitsniederlegung an. Damit wurde eine landesweite Lösung des Konflikts notwendig, GM konnte nun nicht mehr ein Werk gegen das andere ausspielen.

Die Streiks mobilisierten weitere Bevölkerungsschichten, da in den Werken meist Männer arbeiteten und diese die Fabriken besetzt hielten, wurden andere Bevölkerunsgteile, meist die Frauen der Arbeiter, mobilisiert, die die Streikenden mit Lebensmittel versorgten. So wurde der Streik zur Angelegenheit der ganzen Stadt Flint.

Angriff auf die Arbeiter am 11. Januar 1937 
General Motors wollte den Konflikt gewaltsam lösen: am 11. Januar 1937 setzte die lokale Polizei zum Sturm auf die beiden Werke in Flint an. Zunächst versuchte sie in das Werk Fisher Body 2 einzudringen. Sie schoss u. a. Tränengas auf die Menschen. Die Streikenden im Werk bewarfen sie mit Scharnieren, Flaschen und Bolzen, angeführt von Bob Travis und Roy Reuther. Sie wehrten sich ebenso mit Wasser aus den Schläuchen der Werksfeuerwehr. Die Streikenden konnten mehreren Angriffswellen standhalten. Zusätzlich griff eine Frauenbrigade die Polizei außerhalb des Werkes an. Die Streikenden nannten dies "The Battle of Running Bulls", eine spöttische Anspielung auf die Polizei ("Bullen"). Vierzehn Streikende wurden während der Schlacht durch Schüsse verletzt.

Dieser Angriff der Polizei führte zur historischen Wendung der Situation. Der frisch vereidigte Gouverneur Murphy setzte die Nationalgarde zum Schutz der Arbeiter vor der von GM kontrollierten lokalen Polizei ein. Murphy hatte die Unterstützung Roosevelts und zwang General Motors, mit den Streikenden zu verhandeln.

Aus dieser Streikbewegung ging die United Auto Workers (UAW) hervor, bis zum Niedergang der Automobilproduktion in den USA, Amerikas stärkste und größte Gewerkschaft.

Bedeutung 
Erstmals wurde in Flint als Mittel des Arbeitskampfes die Betriebsbesetzung angewandt. Damals wurde diese Form noch bescheiden „Sitzstreik“ genannt (taz). Die Arbeiter von Flint dichteten damals ein Liedchen auf dieses Kampfmittel, das in den kalten und schweren Zeiten die Stimmung hob: „When the boss won't talk/ don't take a walk;/ Sit down, sit down.“ (Will der Boss nicht reden, sollst du nicht gehen, lass dich nieder, setz dich hin!).

Flints Arbeiterschaft genoss jahrzehntelang einen legendären Ruf. Dies gereichte der Stadt jedoch nicht nur zum Vorteil, weil Unternehmen vor einer Arbeiterschaft zurückschreckten, die als so rebellisch galt.

Literatur 
 Torigian, Michael. "The occupation of the factories: Paris 1936, Flint 1937." Comparative Studies in Society and History 41, no. 2 (1999): 324–347.

Weblinks

Einzelnachweise 

Streik
Wirtschaftsgeschichte der Vereinigten Staaten
Konflikt 1936
Konflikt 1937
General Motors
Flint (Michigan)
Geschichte von Michigan
Veranstaltung in Michigan
Veranstaltung 1936
Veranstaltung 1937
Politik (Michigan)
Geschichte der Vereinigten Staaten (1918–1945)
Wirtschaft (Genesee County, Michigan)